Салліван () — може означати прізвище ірландського походження або топонім.

Прізвище 
 Салліван (прізвище)

Топоніми

Салліван — округ, штат Нью-Йорк
 Салліван — місто, штат Іллінойс
 Салліван — місто, штат Індіана
 Салліван — місто, штат Мен
 Салліван — місто, штат Міссурі
 Салліван — місто, штат Нью-Гемпшир
 Салліван — місто, штат Нью-Йорк
 Салліван — місто, штат Вісконсин
 Салліван Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсільванія
 Салліван — селище, штат Вісконсин

Інше 
 15133 Салліван — астероїд